Серия B 1976/1977 () — 45-й сезон второй по значимости лиги Италии по футболу с момента её создания. Сезон стартовал 26 сентября 1976 года и закончился 3 июля 1977 года. В чемпионате приняли участие 20 команд.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки 
 Серия B 1976/77 на legaserieb.it
 Серия B 1976/77 на rsssf.com

1976/1977
Футбол в Италии в 1976 году
Футбол в Италии в 1977 году